De Stichting Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) is een Nederlandse stichting opgericht in 1986 om de wet- en regelgeving op het gebied van dierenwelzijn te handhaven. Vijfentwintig inspecteurs verspreid over het gehele land komen in actie na oproepen via het Meldpunt 144. De LID onderzoekt meldingen over verwaarlozing van hobby- en gezelschapsdieren. Daarnaast voert de LID routinecontroles uit bij onder andere dierenwinkels, -pensions, -fokkers en -handelaren.

De inspecteurs zijn buitengewoon opsporingsambtenaar (boa). Dit houdt in dat zij speciale strafrechtelijke bevoegdheden hebben. Daarnaast zijn ze toezichthouder: ze zien erop toe dat de regelgeving rondom dierenwelzijn wordt nageleefd. Daarbij kan de inspectiedienst gebruik maken van bestuursrecht, dat gericht is op een zo spoedig mogelijk herstel van het dierenwelzijn.

De LID werkt in opdracht van het ministerie van LNV. Omdat het inspectiewerk in feite een overheidstaak is, betaalt de rijksoverheid hiervoor een subsidie waarmee het grootste deel van het inspectiewerk kan worden bekostigd. Verder ontvangt de stichting middelen uit legaten en nalatenschappen. De Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren (algemeen bekend als 'de Dierenbescherming') draagt tot slot zorg voor een sluitende begroting.

Externe link 
 Officiële website

Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID)
Dierenbeschermingsorganisatie